Син Номбре има више значења:

 Син Номбре (Енсенада), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Син Номбре (Милпа Алта), насеље у савезној држави Мексико Сити у Мексику
 Син Номбре (Тлалпан), насеље у савезној држави Мексико Сити у Мексику
 Син Номбре (Сочимилко), насеље у савезној држави Мексико Сити у Мексику
 Син Номбре (Мескитал), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Син Номбре (Тепалкатепек), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Син Номбре (Уимилпан), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Син Номбре, Ел Родео (Педро Ескобедо), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Син Номбре (Сан Хуан дел Рио), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Син Номбре, Зона Лимитрофе (Сан Хуан дел Рио), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Син Номбре, Фамилија Јањез (Сан Хуан дел Рио), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Син Номбре, Фамилија Мартинез Сабино (Сан Хуан дел Рио), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Син Номбре, Фамилија Перез Синесио (Сан Хуан дел Рио), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Син Номбре, Фамилија Родригез Мехија (Сан Хуан дел Рио), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Син Номбре, Фамилија Сервантес (Сан Хуан дел Рио), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику